Helen Evans Brown (1904-1964) – amerykańska pisarka i autorka książek kucharskich
 Helen Gurley Brown (1922-2012) – amerykańska pisarka, wydawca i bizneswoman
 Helen Hayes Brown (1900-1993) – amerykańska aktorka